James Manjackal MSFS ( au Kerala) est un prêtre catholique indien, membre de la Congrégation des Missionnaires de Saint François de Sales et personnalité du Renouveau charismatique catholique.

Biographie 
James Manjackal reçoit l'ordination sacerdotale en 1973. Il sert pendant un an à la mission de Visakhapatnam, puis est nommé professeur au séminaire d'Ettumanoor. Depuis, il poursuit une mission d'évangélisation à travers plus de 100 pays du monde. En 1989, il fonde le centre de retraite "Charis Bhavan" à Kerala. Il est l'auteur de nombreux livres, poèmes et articles dans sa langue maternelle. Beaucoup de ses publications ont été traduites en langues européennes.

Publications en français 
 33 prières charismatiques, Madrid : Charis books, 2006 
 Euréka, Rassemblement à Son Image , 2012
 Il m'a touché et m'a guéri: Livre de la présence vivante de Jésus dans l'Eucharistie, Madrid : Charis books, 2005,

Liens Externes 
 site officiel
 

Naissance en avril 1946